Biecz peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Biecz est une gmina 
 Biecz est une ville 
dans la voïvodie de Lubusz
 Biecz est un village